Der Begriff Einflusssphäre bezeichnet:
 in der Astronomie Auswirkungen der Gravitation eines Planeten auf andere Himmelskörper, siehe Einflusssphäre (Astronomie)
 in der Geopolitik Gebiete, auf welche ein Staat Einfluss ausüben möchte, siehe Interessensphäre